Djimi Traoré (Saint-Ouen-sur-Seine, 1980. március 1.) francia születésű válogatott mali labdarúgó, jelenleg a Seattle Sounders FC játékosa. Korábban a Liverpoollal FA-kupát, Ligakupát és Angol Szuperkupát, valamint Bajnokok Ligáját is nyert.

Pályafutása

Marseille 
A Monaco a 2010–11-es szezon végén nem hosszabbított szerződést Traoréval, aki 2011. augusztus 16-án az Olympique Marseille-hez szerződött.

Statisztika 
 Utoljára frissítve: 2013. március 19.

Források

További információk 
 Traoré adatlapja a Marseille oldalán
 Soccernet-profil

Mali labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Liverpool FC labdarúgói
Az RC Lens labdarúgói
A Charlton Athletic labdarúgói
A Portsmouth labdarúgói
A Stade Rennais labdarúgói
A Birmingham City labdarúgói
A Monaco labdarúgói
Az Olympique Marseille labdarúgói
1980-ban született személyek
A Seattle Sounders labdarúgói
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Élő személyek